Световно първенство по снукър 2011 (), известно още като 2011 Betfred World Snooker Championship – (по името на спонсора) – е турнир в професионалния снукър, който се провежда от 16 април до 2 май 2011 година в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания.

Дин Дзунхуей става първият китаец, достигал полуфиналната фаза на световно първенство по снукър.

Турнирът е спечелен от Джон Хигинс с резултат от 18 – 15 на финала срещу Джъд Тръмп.

Награден фонд 
 Победител: £250 000
 Финалист: £125 000
 Полуфиналисти: £52 000
 Четвърт финалисти: £24 050
 1/16: £16 000
 1/32: £12 000
 1/48: £8200
 1/80: £4600
 Максимален брейк на телевизионна маса £147 000
 Най-голям брейк £10 000
 Общ награден фонд £1 111 000

Резултати

Сенчъри брейкове 
По време на телевизионната фаза на турнира са направени 74 сенчъри брейка.

 138, 128, 121, 119, 117, 114, 102 Дин Дзунхуей
 138 Марк Кинг
 137, 125, 115, 113, 109, 106, 105, 104, 103 Марк Уилямс
 135, 132, 131, 124, 123, 121, 120, 113, 101 Джон Хигинс
 134, 101 Стюърд Бингам
 133, 117, 114 Стивън Хендри
 129, 127, 125, 124, 117, 108, 107, 100 Марк Селби
 128, 119, 116, 115, 113, 105, 100 Рони О'Съливан
 127, 100 Нийл Робъртсън

 123, 122, 110, 108, 105, 104, 104, 103, 102, 102 Джъд Тръмп
 122, 120, 111, 102 Греъм Дот
 117 Бари Хаукинс
 115, 112, 104 Ali Carter
 115, 100 Марко Фу
 114, 103, 102, 100 Марк Алън
 101 Стивън Лий
 100 Шон Мърфи

Източници 

2017